Osoby o tym nazwisku:
 Aaron Klug – brytyjski chemik i biofizyk
 Annette Klug – niemiecka florecistka, olimpijka 
 Gerald Klug – austriacki polityk
 Rainer Klug – rzymskokatolicki duchowny
 Udo Klug – niemiecki piłkarz